Het tennistoernooi US Open werd in 1992 bij de mannen voor de 112e keer gehouden. De als tweede geplaatste Zweed Stefan Edberg won het toernooi voor de tweede keer door in de finale de Amerikaan Pete Sampras met 3-6, 6-4, 7-6 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste spelers
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1992